Бе́рглоф () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Берглоф, Рой (1926—2017) — шведский кёрлингист и хоккеист с мячом.
 Берглоф, Эрик — шведский экономист.
 Берглоф, Эрик (кёрлингист) (род. 1953) — шведский кёрлингист и жокей в конном спорте (рысистые бега).